Leon, Léon (Frans) of León (Spaans) kan verwijzen naar:

Geografie
Filipijnen:
Leon (Iloilo), een gemeente in de Filipijnse provincie Iloilo
Frankrijk:
Léon (Landes), een gemeente in het departement Landes
Saint-Pol-de-Léon, een gemeente in het departement Finistère
Land van Léon, Évêché de Léon of Vicomté de Léon, een historisch bisdom en burggraafschap in Bretagne
Mexico:
León (Guanajuato), een stad in Mexico
Nicaragua:
León (Nicaragua), een stad in Nicaragua
León (departement), een departement in Nicaragua
Spanje:
León (Spanje), een stad in Spanje
León (provincie), een provincie in Spanje
León (historische regio), een voormalige provincie en historische regio in Spanje
Koninkrijk León, een middeleeuws koninkrijk rond de stad León in Spanje
Castilië en León, een deelstaat van Spanje

Verenigde Staten:
Leon (Iowa), een plaats in de staat Iowa
Leon (Kansas), een plaats in de staat Kansas
Leon (Oklahoma), een plaats in de staat Oklahoma
Leon (West Virginia), een plaats in de staat West-Virginia
Leon County (Florida)
Leon County (Texas)

Overige
Léon (film), een Franse film uit 1994
Leon (voornaam), een jongensnaam
Leon (dialect), een dialect van het Vatrata, gesproken in Vanuatu
Seat León, een auto
Leon (oorlogsschip), een Grieks oorlogsschip uit de Tweede Wereldoorlog
Leon Yap, een Nederlandse R&B-singer, songwriter, muzikant en producer
Leoon van Sparta, een Spartaanse koning
Leon (Euson), single van Euson
Léon (zangeres), Zweedse zangeres (artiestennaam van Lotta Lindgren)
Moshe Leon (/ Lion), burgemeester van Jeruzalem
Pedro León Sánchez Gil, Spaans voetballer
Club León, Mexicaanse voetbalclub